

Nom de famille  

 Alison Sealy-Smith (1959-), actrice canadienne ;
 Allan Sealy (1951), écrivain indien ;
 Sir Austin Sealy (1939-), dirigeant sportif de la Barbade, membre du Comité international olympique ;
 James Sealy (1876-1949), joueur de rugby à XV irlandais ;
 Joseph Robert Sealy (1907-2000), botaniste britannique ;
 Judith Sealy, archéologue sud-africaine ;
 Malik Sealy (1970-2000), joueur américain de basket-ball ;
 Scott Sealy (1981-), un footballeur trinidadien ;
 Tonika Sealy-Thompson (1977-), universitaire, conservatrice de musée, militante  et diplomate barbadienne.

Toponymes  
 Sealy, ville du comté d'Austin, Texas.

Divers 
 Sealy Corporation, une entreprise américaine spécialisée dans la fabrication de matelas.